Банга:

 Банга, Тия (1882—1957) — латышская театральная актриса, писательница, поэтесса и драматург.
 «Банга» — литовский футбольный клуб из города Гаргждай.
 «Банга» — название литовского футбольного клуба «Каунас» в 1960—1992 годах.
 Банга — деревня в Чаде.
 Банга — собака, второстепенный персонаж романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».